Guacara – comune del Venezuela nello stato di Carabobo
Guacara – città del Venezuela nello stato di Carabobo